Kymi ist der Name
 einer griechischen Stadt, siehe Kymi (Griechenland)
 eines finnischen Flusses, siehe Kymijoki
 einer ehemaligen finnischen Provinz, siehe Kymi (Provinz)
 einer ehemaligen finnischen Gemeinde, siehe Kymi (Gemeinde)

Siehe auch:
 Kimi